(ordre alphabétique)

 Amand-Fidel Hoyer, maître horloger à Arras au  ;
 Didier Hoyer (1961 -), céiste français ;
 Heinz Hoyer (1949 -), dessinateur allemand de monnaies ;
 Mario Hoyer (1965 -), bobeur est-allemand ;
 Steny Hoyer (1939 -), homme politique américain ;
 Sylvain Hoyer (1969 -), céiste français ;
 Werner Hoyer (1951 -), homme politique allemand.

Nom composé 
 Sneschana Russewa-Hoyer, artiste allemande.